Александр Петрович Разумовский (1869 или 1870 — не ранее 1918) — протоиерей Православной российской церкви, настоятель храмов в Тифлисе.

Биография 
Окончил Казанскую духовную академию со степенью кандидата богословия (1896).

Иерей (1895), настоятель Кукийского кладбищенского храма святой Нины в Тифлисе, член-учредитель Епархиального миссионерского духовно-просветительского братства (1896).

Законоучитель и член педсовета во 2-й тифлисской женской гимназии (1897–1912), член правления Тифлисского духовного училища (1898–1904).

Настоятель Кукийского храма святого Александра Невского, казначей больницы при нём и Тифлисского окружного правления Российского общества спасения на водах (1904).

Член Грузинского епархиального училищного совета, председатель совета в Иоанникиевском епархиальном женском училище, законоучитель в Михайловском техническом железнодорожном училище (1909) и 6-й мужской гимназии (1914).

Протоиерей (1914), член распорядительного комитета Общества вспомоществования недостаточным ученикам железнодорожного училища (1915).

Настоятель миссионерского храма в Тифлисе (1-го миссионерского Покровского на улице 19 февраля либо 2-го миссионерского Казанского на пересечении улиц Милютинская и Андреевская), член Исполнительного комитета закавказского русского духовенства и мирян и Особой комиссии по разделению церковных имуществ на Кавказе (1917). 

В 1917 году член Поместного Собора Православной Российской Церкви по избранию как клирик от Тифлисской епархии, участвовал в 1-й сессии, член XV, XVIII, XXI отделов.

В 1922 году, будучи священником в Тифлисе, примкнул к обновленчеству.

Награждён набедренником (1898), камилавкой и орденом Святой Анны 3-й степени.

Сочинения 

 Отчёты // РГИА. Ф. 919. Оп. 2. Д. 2975. Л. 13–15.
 Телеграмма Патриарху Тихону // РГИА. Ф. 1579. Оп. 1. Д. 160. Л. 10.
 «Крейцерова соната» графа Л. Н. Толстого и её выводы. М., 1892.
 Что препятствует обрусению крещёных татар // Странник. 1895. № 9.
 Краткий очерк деятельности митр. Иосифа Семашко по воссоединению униатов // Духовный вестник Грузинского экзархата. 1899. № 4.
 Чудотворная Феодоровская икона Божией Матери. Тифлис, 1913.

Источники 

 РГИА. Ф. 797. Оп. 86. Отд. 2. Ст. 3. Д. 47. Л. 45, 57; Ф. 831. Оп 1. Д. 208. Л. 1–2.
 Духовный вестник Грузинского экзархата. 1897. № 5. С. 10; № 23. С. 20; 1898. № 6. С. 18–20; № 10. С. 8.
 Кавказский календарь на 1899. С. 369, 410; 1903. С. 360, 442; 1906. С. 248, 344; 1910. С. 75, 94, 116, 118, 137; 1915. С. 259, 773, 873; 1917. С. 792.
 Личный состав Кавказского учебного округа к 1904 г. Тифлис, 1904. С. 220; 1911. Ч. 1. С. 78.
 Адрес-календарь. Общая роспись начальствующих и прочих должностных лиц по всем управлениям в Российской Империи. СПб., 1914. Ч. 1. С. 625; 1915. Ч. 1. С. 654; 1916. Ч. 1. С. 613.
 Отчёт о деятельности церковно-приходского попечительства при Тифлисской Кукийской Александро-Невской церкви за 1905 г. Тифлис, 1906.
 Именной список лиц, служащих по церковно-школьному управлению, заведующих и учащих в церковно-учительских и второклассных школах на 1917 год. С. 55.
 Документы Священного Собора Православной Российской Церкви 1917–1918 годов. Т. 27. Члены и делопроизводители Собора: биобиблиографический словарь / отв. ред. С. В. Чертков. — М.: Издательство Новоспасского монастыря, 2020. — 664 с. — ISBN 978-5-87389-097-2.

Протоиереи
Участники Поместного собора Православной российской церкви (1917—1918)
Выпускники Казанской духовной академии
Кавалеры ордена Святой Анны 3-й степени